Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 11A dans le monde.

 Route fédérale 11a en Allemagne
 Route nationale 11a à Madagascar
 Route nationale 11A, au Maroc

Voir aussi